Willem Paul de Roever kan verwijzen naar

 Willem Paul de Roever (geoloog) (1917 - 2000)
 Willem-Paul de Roever (informaticus) (1943- )